Тракийски университет може да се отнася за:

 Тракийски университет, висше училище в Стара Загора, Северна Тракия, България
 Тракийски университет, висше училище в Гюмюрджина, Западна Тракия, Гърция;
 Тракийски университет, висше училище в Одрин, Източна Тракия, Турция.